Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1996 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак (Москва) 

* Во второй строчке указана статистика в «Золотом» матче.

Алания (Владикавказ) 

* Во второй строчке указана статистика в «Золотом» матче.

Ротор (Волгоград)

Динамо (Москва)

ЦСКА (Москва)

Локомотив (Москва)

Балтика (Калининград)

Локомотив (Нижний Новгород)

Крылья Советов (Самара) 

* Матч 17-го тура «Крылья Советов» — «Жемчужина» закончился со счётом 2:2. Бумажная неразбериха в ПФЛ привела к тому, что лишь спустя три недели после матча самарцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в игре дисквалифицированного Александра Цыганкова. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Зенит (Санкт-Петербург)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Торпедо-Лужники (Москва)

Черноморец (Новороссийск)

КАМАЗ-Чаллы (Набережные Челны)

Жемчужина (Сочи) 

* Матч 17-го тура «Крылья Советов» — «Жемчужина» закончился со счётом 2:2. Бумажная неразбериха в ПФЛ привела к тому, что лишь спустя три недели после матча самарцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в игре дисквалифицированного Александра Цыганкова.

* Матч 31-го тура «Лада» — «Жемчужина» закончился со счётом 1:1. Через несколько дней по решению Контрольно-дисциплинарного комитета тольяттинцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в матче дисквалифицированного Дмитрия Емельянова, который вышел на поле на последней минуте матча. Существует версия, что Емельянов был выпущен на поле специально, чтобы «Ладе» было засчитано поражение, так как тольяттинцы к тому времени уже вылетали в Первую лигу, а сочинцы боролись за выживание.

Статистика этих матчей в данную таблицу не внесена.

Уралмаш (Екатеринбург)

Энергия-Текстильщик (Камышин)

Лада (Тольятти) 

* Матч 31-го тура «Лада» — «Жемчужина» закончился со счётом 1:1. Через несколько дней по решению Контрольно-дисциплинарного комитета тольяттинцам было засчитано техническое поражение 0:3 за участие в матче дисквалифицированного Дмитрия Емельянова, который вышел на поле на последней минуте матча. Существует версия, что Емельянов был выпущен на поле специально, чтобы «Ладе» было засчитано поражение, так как тольяттинцы к тому времени уже вылетали в Первую лигу, а сочинцы боролись за выживание. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

** В матче 33-го тура с «Балтикой» из-за отсутствия замен Максим Деменко сменил в воротах удалённого на 70-й минуте Александра Шульгу и пропустил 2 гола на 77-й и 88-й минутах.

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам